Le parcours du KSK Beveren en Coupe de Belgique retrace les performances du club dans toutes les éditions de cette compétition. L'équipe a participé à cette compétition chaque saison depuis l'édition 1953-1954, la remportant à deux reprises et s'inclinant trois fois en finale. Il est éliminé deux fois en demi-finale et treize fois en quart de finale.

Tableau des résultats

Annexes

Références 

Beveren
KSK Beveren